Ле́йден (, МФА: , ) — город и община в нидерландской провинции Южная Голландия на реке Старый Рейн. По состоянию на 1 июня 2005 года население города Лейден составляло 118 321 жителей, вместе с пригородами (община) — около 390 000 жителей.

История 

Лейден появляется на страницах летописей в 922 году как владение епископа Утрехтского. В XII веке здесь был построен замок, вокруг которого велась бойкая торговля. Во время Столетней войны многие ипрские ткачи бежали в Лейден, заложив основу местной текстильной промышленности. В 1581 году в Лейдене развернули свою деятельность известные на всю Европу печатники Эльзевиры.

Во время Восьмидесятилетней войны город с мая по октябрь 1574 осаждали испанцы. Для снятия осады голландцам пришлось открыть шлюзы и затопить городские окрестности. Морские суда прибыли непосредственно в город и доставили лейденцам съестные припасы. В награду за храбрость горожан Вильгельм Оранский дал согласие на открытие в городе университета, ставшего в XVII веке крупнейшим центром протестантского образования.

Культура 

Лейден — город каналов. Главнейшим из них является Rapenburg (Рапенбюрг), по мнению лейденских патриотов — самый красивый канал в мире.

Городской праздник — 3 октября (Leidens Ontzet — Снятие блокады Лейдена). В этот день празднуют конец осады города испанской армией в 1574 году. По традиции 3 октября утром едят сельдь с белым хлебом, а ужинают с традиционным голландским блюдом гюцпот (тушёное мясо с картофелем, морковью и луком).

В центре города на некоторых стенах написаны стихотворения, в том числе и русскоязычных поэтов:
 «Моим стихам» Марины Цветаевой, по адресу Nieuwsteeg 1
 «Ночь, улица, фонарь, аптека» Александра Блока, Thorbeckestraat 52
 «Когда умирают кони…» Велимира Хлебникова, Apothekersdijk 26
 «Ленинград» Осипа Мандельштама, Haagweg 29
 «Муза» Анны Ахматовой, Johan de Wittstraat 57.

Университет 

Лейден — типичный пример университетского города. Здесь находится самый старый университет в Нидерландах, основанный в 1575 году. В XVII веке это был крупнейший центр кальвинистского образования в Европе; с ним неразрывно связаны имена Гуго Гроция, Якоба Арминия, Иосифа Скалигера и Германа Бургаве.

Ныне в университете учатся около 14 000 студентов и есть 9 факультетов: археологический, медицинский, теологический, филологический, философский, юридический, а также факультеты математики и естественных наук, социальных наук и искусств.

При университете действуют знаменитая университетская библиотека, ботанический сад (учреждён в 1587 году) и лейденская ветвь Национального гербария Нидерландов.

Достопримечательности 

 Укрепление Бурхт (XI век).
 Ренессансное  (1596, реставрация 1878).
 Дом мер и весов (1658, реставрация 1957-58).
 Здание гильдии ткачей (1640), в котором с 1869 года помещается городской музей.
 Здание Физиевой библиотеки (1655).
 Дом отцов-пилигримов (1957) рассказывает о жизни в Лейдене основателей Плимутской колонии.
 Церковь св. Петра (XIV век) с надгробиями Арминия и Бургаве.
 Церковь св. Панкратия — яркий пример поздней готики (XV век).
 Естественно-научный музей «Натуралис»
 Музей ветряных мельниц.
 Государственный музей древностей с древнеегипетским храмом из Тафиса (I в. н. э.) - среди прочих экспонатов наиболее известная деревянная статуэтка Виллемстадского человечка.
 Национальный музей этнологии примечателен богатой коллекцией предметов африканской и восточной культур.
 Штаб-квартира компании IKEA.
 Homunculus loxodontus (Ждун) — скульптура перед детской больницей, ставшая интернет-мемом.

Климат

Города-побратимы 
  Оксфорд, Великобритания (1946)
  Крефельд, Германия (1974)
  Торунь, Польша (1988)
  Хуигальпа, Никарагуа (1988)
  Buffalo City, ЮАР (1996)

Известные уроженцы и жители города 
 Рембрандт (1606—1669) — художник, самый знаменитый уроженец Лейдена.
 Вильгельм II (1228—1256) — граф Голландии и Зеландии с 1235, король Германии (Вильгельм) с 3 октября 1247 года.
 Давид Байи (1584—1657) — художник золотого века Голландии.

 Герман Бургаве (1668—1738) — физик и гуманист.
 Альбинус, Бернард Зигфрид (1697—1770) — анатом.

 Брэдфорд, Уильям (1590—1657) — один из отцов-пилигримов и основателей Плимутской колонии на территории современного Массачусетса, США
 Герард Доу (1613—1675) — художник, принадлежит к кругу «малых голландцев».

 Энгелбрехтсен, Корнелис (1462—1527) — живописец, рисовальщик и художник по стеклу, учитель Лукаса и Артгена ван Лейденов.
 Ян ван Гойен (1596—1656) — художник-пейзажист.
 Иоанн Лейденский (1509—1536) — вождь мюнстерских анабаптистов.

 Лукас ван Лейден (1494—1533) — живописец и гравёр.
 Артген ван Лейден (1498—1564) — живописец и гравёр.
 Маринус ван дер Люббе (1909—1934) — признан виновным в поджоге Рейхстага в Берлине в 1933 году.
 Габриель Метсю (1629—1667) — художник, мастер жанровой, портретной и исторической живописи.
 Пост, Франс (1612—1680) — художник.

 Ян Стен (1626—1679) — художник.
 Якоб Торенвлит (1640—1719) — художник.
 Питер ван дер Аа (1659—1733) — издатель карт и атласов.
 Тео ван Дусбург (1883—1931) — нидерландский художник, архитектор и скульптор, теоретик искусства.
 Виллеброрд Снелл (1580—1626) — математик, физик и астроном.
 Ян Дидерик Ван-дер-Ваальс (1837—1923) — физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1910 г.
 Хейке Камерлинг-Оннес (1853—1926) — физик и химик.
 Хендрик Лоренц (1853—1928) — выдающийся нидерландский физик.
 Питер Зееман (1865—1943) — физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1902 г., совместно с Хендриком Лоренцем.
 Виллем де Ситтер (1872—1934) — математик, физик, астроном.
 Пауль Эренфест (1880—1933) — физик.
 Хендрик Казимир (1909—2000) — физик.
 Ян Хендрик Оорт (1900—1992) — астроном.
 Виллем Эйнтховен (1860—1927) — врач, физиолог.

 Нина Фох (1924—2008) — американская актриса, преподаватель кинематографического искусства.
 Тиле, Корнелис Петер (1830—1902) — голландский учёный-теолог, историк религии, священник, ориенталист, педагог, один из основателей религиоведения.
 Армин ван Бюрен (1976—) — нидерландский музыкант, диджей и музыкальный продюсер.
 Верстег, Дейв (1976—) — шорт-трекист, четырёхкратный призёр чемпионата Европы по шорт-треку 1997, 1998, 1999, 2001 и 2005
 Гегард Мусаси (1985—) — профессиональный боец смешанных единоборств армянского происхождения.

См. также 
 Лейденский сыр
 Лейденская банка

Примечания

Литература

Ссылки 

 Сайт городской администрации
 Leiden Toerisme: туристическая информация

Университетские города Нидерландов
Города Нидерландов